Miami Open steht für folgende Turniere:

 Miami Masters, Herrentennisturnier
 WTA Miami, Damentennisturnier
 Miami Open (Golf), Golfturnier